Ти́рза () — населённый пункт в восточной части Латвии, расположенный в Тирзской волости Гулбенского края. До 1 июля 2009 года входил в состав Гулбенского района.

Является центром Тирзской волости. Посёлок находится на берегу одноимённой реки между сёлами Трошкас и Лиепас. Расстояние до города Гулбене составляет около 28 км.

По данным на 2015 год, в населённом пункте проживало 273 человека.

История 
Современное поселение находится на территории, некогда принадлежавшей Тирзскому поместью (Tirsen). 17 января 1559 года в битве при Тирзене русское войско наголову разгромило войско Ливонского ордена.

В советское время населённый пункт был центром Тирзского сельсовета Гулбенского района. В селе располагался колхоз «Ленина цельш».

В Тирзе имеются три магазина, Тирзская начальная школа, Тирзская лютеранская церковь, Дом культуры, библиотека, социальный оздоровительный центр, аптека, почтовое отделение.

Известные люди 
 В Тирзе родился художник Лудольф Либертс (1895—1959)

Примечания

Ссылки 
 База данных географических названий Латвии 

Населённые пункты Гулбенского края
Тирзская волость
Волостные центры Латвии